Ато́сса — власна назва, що може позначати як людей, так і астрономічні об'єкти.

Персоналії 
 Атосса (* близько 550 до н.е. — † близько 475 до н.е. чи 515 до н.е. — цариця Персії

Астроніми 
 810 Атосса — астероїд